Nagy utazás, filmdal.
Nagy utazás, Jorge Semprun regénye.
Nagy utazás (Last Ride) 2009-ben bemutatott ausztrál filmdráma